Vacances sur ordonnance est un titre pouvant faire référence à :

 Vacances sur ordonnance, un film britannique réalisé par Henry Cass, sorti en 1950 ;
 Vacances sur ordonnance, le remake américain réalisé par Wayne Wang, sorti en 2006 ;